«Большая жратва» (, ) — художественный сатирический кинофильм режиссёра Марко Феррери. Самый известный и скандальный фильм Феррери, удостоенный приза ФИПРЕССИ Каннского кинофестиваля. В ролях — ведущие итальянские и французские кинозвёзды того времени.

Сюжет 
Четверо друзей-гурманов, поклонников французской кухни, собираются дома у одного из них. Они запасаются деликатесами, приглашают в свою компанию проституток и устраивают оргию переедания и секса. Роскошный особняк начинает напоминать общественное отхожее место. Компания собирается покончить жизнь самоубийством через переедание и добивается своей цели.

Картина содержит много шокирующих натуралистичных сцен. В фильме, явно снятом как вызов постиндустриальному обществу потребления, заняты актёры французского и итальянского кинематографа. Имена героев фильма совпадают с именами актёров: Марчелло, Мишель, Филипп, Уго, Андреа.

В ролях 
 Филипп Нуаре — Филипп
 Марчелло Мастроянни — Марчелло
 Мишель Пикколи — Мишель
 Уго Тоньяцци — Уго
 Андреа Ферреоль — Андреа
 Соланж Блондо — Даниель
 Флоранс Джиорджетти — Анна
 Мишель Александр — Николь
 Моник Шометт — Мадлен
 Анри Пикколи (отец Мишеля) — Гектор

Наследие 
«Большая жратва» считается одним из самых скандальных фильмов Марко Феррери. Итальянский режиссёр снимал остросоциальные ленты, которые, в то же время, можно было назвать чёрными комедиями. Будь то «Аудиенция» — жесткая сатира на Ватикан и власть Папы Римского, или «Гарем», где режиссёр предлагает зрителю символичный перевёртыш восточной традиции — платиновая блондинка и множество мужчин, готовые отдать за неё жизнь.

Награды 
 1973 — Каннский кинофестиваль
 Приз ФИПРЕССИ — Марко Феррери
 1974 — Премия Золотой экран

Ссылки 
  
  

Фильмы-притчи
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Кинокомедии Италии
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1973 года
Сатирические фильмы
Фильмы Италии 1973 года
Фильмы Франции 1973 года